

Collegi per la Camera e per il Senato

Palermo I
Collegio elettorale di Palermo I – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Palermo I – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Palermo II
Collegio elettorale di Palermo II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Palermo II – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Palermo - Capaci
Collegio elettorale di Palermo - Capaci – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Palermo - Capaci – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Altri collegi
Collegio elettorale di Palermo – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1882 al 1891 e dal 1919 al 1923
Collegio elettorale di Palermo III – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Palermo IV – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Palermo Centro – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Palermo Sud – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Palermo - Libertà – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Palermo - Resuttana – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Palermo - Settecannoli – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Palermo - Villagrazia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Palermo - Zisa – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005